Niemcy:

 Balge – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Nienburg (Weser)

 Balge – rzeka, dopływ Wezery

Zobacz też:

 Fietje Balge

 Kala/Balge

 Kleine Balge